Electromobile (automerk uit 1898) Compagnie Française des Voitures Electromobiles
 Electromobile (automerk uit 1901) (René Legros et Albert Meynier)
 Electromobile (automerk uit 1906)
 Electromobile (automerk uit 1920)